

Франкфорт — місто, штат Індіана
 Франкфорт — місто, штат Канзас
 Франкфорт — місто, штат Кентуккі
 Франкфорт — місто, штат Мен
 Франкфорт — місто, штат Мічиган
 Франкфорт — місто, штат Нью-Йорк
 Франкфорт — місто, штат Південна Дакота
 Франкфорт — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Франкфорт — місто в окрузі Пепін, штат Вісконсин
 Франкфорт — селище, штат Іллінойс
 Франкфорт — селище, штат Нью-Йорк
 Франкфорт — селище, штат Огайо